
Termin -{D1}- ima više značenja.

 Dopaminski receptor D1
 Vitamin D1